Isaac Brock kan syfta på:

* Isaac Brock (1769–1812), brittisk general 
 Isaac Brock (född 1975), amerikansk musiker